Defying Gravity ("sfidando la gravità" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Defying Gravity – film del 1997 diretto da John Keitel
 Defying Gravity – film del 2008 diretto da Michael Keller

Musica 
 Defying Gravity – canzone del musical Wicked
 Defying Gravity – album degli Sherbet del 1981
 Defying Gravity – album di Vinnie Moore del 2001
 Defying Gravity – album di Keith Urban del 2009
 Defying Gravity – album dei Mr. Big del 2017

Televisione 
 Defying Gravity - Le galassie del cuore – serie televisiva statunitense